Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.  Хісела Дулко виграла титул, у фіналі перемігши Аранчу Парру Сантонху з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині 

{{columns-list|2|
  Юлія Гергес (2-ге коло)
  Полона Герцог (1-ше коло)
  Грета Арн (чвертьфінал)
  Хісела Дулко (переможниця)
  Симона Халеп (1-ше коло)
  Аранча Парра Сантонха (фінал)
  Карла Суарес Наварро (чвертьфінал, знялася)
  Ольга Говорцова ''(1-ше коло)
}}

Основна сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Хісела Дулко
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Юханна Ларссон
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Аранча Парра Сантонха
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Хісела Дулко
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Аранча Парра Сантонха
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=65
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

  Анна Татішвілі (кваліфаєр)
  Леся Цуренко (кваліфаєр)
  Олівія Санчес (1-ше коло)
  Ірина Фалконі (1-ше коло)
  Хань Сіюнь (1-ше коло)
  Менді Мінелла (1-ше коло)
  Петра Цетковська (кваліфікаційний матч)
  Ірина-Камелія Бегу (кваліфікаційний матч)

 Кваліфікувалися 

  Анна Татішвілі
  Леся Цуренко
  Сільвія Солер-Еспіноса
 ''' Меделіна Гожня

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Abierto Mexicano Telcel, жінки, одиночний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2011